Paul Carey (né le  à Boston dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 

Le , les Sénateurs d'Ottawa échangent Paul Carey aux Bruins de Boston en retour de Cody Goloubef .

Statistiques 

|-
| 2007-2008 || Ice de l'Indiana ||USHL ||60 ||34 ||32 ||66 ||32 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2008-2009 ||Boston College ||Hockey East ||24 ||5 ||4 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Boston College ||Hockey East ||41 ||9 ||12 ||21 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Boston College ||Hockey East ||38 ||13 ||13 ||26 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Boston College ||Hockey East ||44 ||18 ||12 ||30 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Monsters de Lake Erie ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Monsters de Lake Erie ||LAH ||72 ||19 ||22 ||41 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Monsters de Lake Erie ||LAH ||54 ||8 ||13 ||21 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2014-2015 || Monsters de Lake Erie ||LAH ||43 ||13 ||14 ||27 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Avalanche du Colorado ||LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Bruins de Providence ||LAH ||17 ||2 ||5 ||7 ||10 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2015-2016 || Bears de Hershey ||LAH ||44 ||13 ||18 ||31 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Capitals de Washington ||LNH ||4 ||1 ||0 ||1 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Bears de Hershey ||LAH ||55 ||24 ||31 ||55 ||29 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2016-2017 || Capitals de Washington ||LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York ||LNH ||60 ||7 ||7 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||60 ||7 ||7 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville ||LAH ||60 ||7 ||7 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence ||LAH || 30|| 22 || 11 || 33 ||14 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston ||LNH || 2 || 0 || 0 || 0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH ||  1 || 0 || 0 || 0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Bruins de Providence || LAH || 22 || 4 || 10 || 14 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Djurgården IF || SHL ||  || 

| 100 || 8 || 8 || 16 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 
2007-2008 :
nommé dans l'équipe des recrues de l'USHL.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'USHL.

Références 

Naissance en septembre 1988
Naissance à Boston
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)